Bantarujeg kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Bantarujeg, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Bantarujeg, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar